Далляр-Джирдахан  () — село в Шамкирском районе Азербайджана. Неофициальное название Джафар Джаббарлы.

Население 
Численность населения 3740 человек. Подавляющее большинство населения этнические азербайджанцы, которые исповедуют Ислам шиитского толка. В селе также проживают турки-месхетинцы и азербайджанцы татского происхождения.

Географическое положение 
Расположено на северо-западе Азербайджана, в Шамкирском районе, в 10 километрах к северу от центра района, города Шамкир и на расстоянии 5 километра от железнодорожной станции Далляр. Село находится на высоте 232 метра над уровнем моря.

История 
Далляр-Джирдахан как населенный пункт был известен ещё в конце XVIII века. Сформировалось как село лишь в 30-х годах XX века в результате слияния нескольких яйлагов и гышлагов. В селе сохранились такие этнонимы как «Гымырлы», «Гаджимамедли» и «Моллалы».

Теории о происхождения топонима «Далляр/Делляр» неоднозначны. Согласно легенде этот топоним связан с ополчением азербайджанского народного героя Кёроглу которое называлось «дялиляр». Так как на этих землях останавливалось его ополчение эту местность обозначали так. Но историки связывают топоним «Дялляр» с названием тюркского племени тэлеров. Топоним «Джирдахан» связан с одноименным сефевидским племенем джырдаханлы.

В советский периоди здесь был образован совхоз имени Джафар Джаббарлы.Среди местных жителей распространено название «Джафар Джаббарлы».

Культура 
В селе расположен парк имени Ашуг Дильгама, сельская библиотека и клуб.

Образование 
Сельская школа имени Шахина Амирова и детский сад находятся в распоряжении населения.

Фотографии

Примечания 

Населённые пункты Шамкирского района